Tuzo puede hacer referencia a:

 Tuzas, mamífero roedor subterráneo.

 Tuzos de Pachuca, equipo de fútbol, cuya mascota son las Tuzas.

 Seguidor o fanático del equipo de fútbol.